Minotaur – w mitologii greckiej pół człowiek, pół byk, syn Pazyfae
 Minotaur – powieść Benjamina Tammuza

Zobacz też 

 Minotaur 1, Minotaur IV, Minotaur V – amerykańskie rakiety nośne
 HMS „Minotaur” – nazwa okrętów Royal Navy
 Lair of the Minotaur – amerykańska grupa muzyczna
 „Minotauro” (Antônio Rodrigo Nogueira) – brazylijski zawodnik mieszanych sztuk walki